Nova Prata kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Prata (ort), Rio Grande do Sul, 
 Nova Prata (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar